Campo de Marte (Roma) — região histórica da cidade de Roma, Itália
Campo Marzio — rione moderno da cidade de Roma, Itália
Campo de Marte (Paris) — parque da cidade de Paris, França
Campo de Marte (São Petersburgo)
Aeroporto Campo de Marte — aeroporto e escola de pilotagem de São Paulo
Campo di Marte - grupo de rock progressivo italiano fundado em 1971 em Florença

Desambiguações de topônimos